Landmark ist der englische Begriff für eine Landmarke.

Im Speziellen steht dieser Begriff für:
 The Landmark, ein Wolkenkratzer in Abu Dhabi,
 Landmark Speed Test, ein in den 1980ern und 1990ern populäres Benchmarking Tool von Landmark Research International Corporation,
 Landmark Education, einen Anbieter für Seminare und Trainings im Bereich Lebenshilfe und Persönlichkeitsentwicklung
und weitere, die diesen nicht geschützten Begriff verwenden.

Er steht als Nachname für folgende Personen:
 Kjell Landmark (1930–2010), norwegischer Schriftsteller und Politiker
 Philipp Landmark (* 1966), Schweizer Journalist

Landschaftliches wird durch mehrere Sammelbegriffe gefasst, wie:
 Landmark Peak, mehrere Berge
 Landmark Point, Landspitze an der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika.

Unterhaltung:
Landmark (MMORPG), Computerspiel von 2016